Imię i nazwisko Edwin Carr nosili lub noszą m.in.:
 Edwin „Slip” Carr (1899–1971) – australijski lekkoatleta i rugbysta, olimpijczyk z 1924, ojciec Edwina
 Edwin Carr (1926–2003) – nowozelandzki kompozytor muzyki poważnej
 Edwin Carr (1928–2018) – australijski lekkoatleta, olimpijczyk z 1952, syn Edwina „Slipa”